Satoshi Yamaguchi (17 de abril de 1978) é um futebolista japonês nascido em Takaoka na prefeitura de Kochi, Japão. Ele joga como zagueiro. Yamaguchi estreou na J. League em 1996 jogando pelo JEF United. Em 2001, ele se transferiu ao Gamba Osaka onde joga até hoje.

Yamaguchi estreou pela Seleção Japonesa de Futebol em 27 de Maio de 2009 em um amistoso contra o Chile no Nagai Stadium em Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club